La Ferrière ist der Name folgender Orte

in der Schweiz:
 La Ferrière BE, Gemeinde im Kanton Bern

Gemeinden in Frankreich:
 La Ferrière (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire

 La Ferrière (Vendée) im Département Vendée
 La Ferrière-Airoux im Département Vienne
 La Ferrière-au-Doyen (Orne) im Département Orne
 La Ferrière-aux-Étangs im Département Orne
 La Ferrière-Béchet im Département Orne
 La Ferrière-Bochard im Département Orne
 La Ferrière-de-Flée im Département Maine-et-Loire
 La Ferrière-en-Parthenay im Département Deux-Sèvres
 La Ferrière-Harang im Département Calvados
 La Ferrière-sur-Risle im Département Eure

Weitere Orte in Frankreich:
 La Ferrière (Côtes-d’Armor), ehemalige Gemeinde im Département Côtes-d’Armor
 La Ferrière-au-Doyen (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados
 La Ferrière (Isère), ehemalige Gemeinde im Département Isère
 La Ferrière, Ortschaft in der Gemeinde Amont-et-Effreney im Département Haute-Saône

la Ferrière ist der Familienname folgender Personen:
 Serge Raynaud de la Ferrière (1916–1962), französischer Astrologe und Autodidakt